Кит Джо́зеф Э́ндрюс (; родился 13 сентября 1980 года, Дублин, Ирландия) — ирландский футболист, полузащитник. Участник чемпионата Европы 2012.

Карьера

Клубная 
Кит Эндрюс — воспитанник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс». За «волков» дебютировал 18 марта 2000 года в матче Чемпионшипа против «Суиндон Таун». В сезоне 2003/2004 ирландец впервые сыграл в Премьер-лиге: 29 ноября 2003 года он вышел в стартовом составе на матч против «Ньюкасла» и провёл на поле все 90 минут. Полузащитник играл за «Вулверхэмптон» до лета 2005 года с перерывами на краткосрочные выступления на правах аренды за клубы «Оксфорд Юнайтед», «Сток Сити» и «Уолсолл».

Следующим клубом в карьере Кита Эндрюса стал «Халл Сити», выступавший в то время в чемпионшипе. В составе «тигров» полузащитник отыграл сезон 2005/2006 и в начале следующего сезона оказался в команде второй лиги «Милтон Кинс Донс», за которую выступал на протяжении следующих двух сезонов. По итогам сезона 2007/2008 «донз» выиграли чемпионат второй лиги, а Эндрюс в августе 2008 года перешёл в клуб премьер-лиги «Блэкберн Роверс».

30 августа 2008 года Кит Эндрюс впервые сыграл за «Блэкберн», заменив в перерыве матча 3-го тура чемпионата с «Вест Хэмом» Винса Греллу. 1 ноября 2008 года Эндрюс забил первый для себя гол в премьер-лиге, поразив ворота «Вест Бромвича». Ирландский полузащитник выступал за «Роверс» до конца 2011 года, когда, вернувшись из аренды в «Ипсвиче», заключил контракт с «Вест Бромвичем» до окончания сезона 2011/2012. В сезоне 2012/13 Кит Эндрюс выступает в чемпионшипе за «Болтон».

В сборной 
 
Кит Эндрюс выступал за юношескую сборную Ирландии в возрасте до 16 лет. В 1996 году полузащитник в составе этой команды участвовал в отборочном турнире к чемпионату Европы.

В сборной Ирландии Эндрюс дебютировал 19 ноября 2008 года в товарищеском матче со сборной Польши, проигранном ирландцами со счётом 2:3. Полузащитник заменил на поле Даррона Гибсона на 73-й минуте встречи и забил гол на первой компенсированной минуте, установив окончательный счёт матча.

В дальнейшем Эндрюс играл за сборную в матчах отборочных турниров к чемпионату мира 2010 (8 матчей) и чемпионату Европы 2012 (7 матчей, 1 гол в первом стыковом матче против сборной Эстонии), а также в кубке наций 2011 (2 матча).

Летом 2012 года Кит Эндрюс попал в заявку сборной Ирландии для участия в чемпионате Европы. Полузащитник дебютировал на турнире в матче 1-го тура группового этапа против сборной Хорватии, провёл на поле весь матч и получил жёлтую карточку. Эндрюс выходил на поле в стартовом составе и в двух других играх сборной Ирландии на турнире. В матче с Испанией он также отыграл 90 минут, а в игре против сборной Италии был удалён с поля, получив второе предупреждение на 89-й минуте.

Статистика

Достижения 
 Обладатель кубка наций (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerbase.com
 
 
 Профиль Эндрюса на worldfootball.net
 Профиль Эндрюса на footballdatabase.eu
 Все матчи Эндрюса за сборную Ирландии на www.soccerscene.ie

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»